Erik Hansen puede referirse a:

 Erik Hansen, piragüista danés,
 Erik Hansen, regatista danés,
 Erik Hansen, arquitecto danés.